Archosargus är ett släkte av fiskar. Archosargus ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Archosargus